Леонид Петрович Адамо́вич (1910, Москва – 1984, Харьков) — советский украинский учёный, химик, доктор химических наук (1963), профессор (1964).

Биография 
В 1932 году окончил физико-химико-математический факультетХарьковского ИНО. 

В 1946-1964 гг. — ассистент, доцент, в 1964-1984 гг. — профессор Харьковского университета.

Научная деятельность 
Исследовал взаимодействие органических реагентов с ионами металлов, в частности, альберона с бериллием. 

Предложил реагент нефтохром зеленый G для определения бериллия (Be), алюминия (Al), торон - для определения лития (Li), бериллия (Be), тория (Th), а кротоновую кислоту - для качественного выявления натрия (Na) и калия ( K), гравиметрическое определение бария (Ва) в присутствии кальция (Са), а также фотометреское определение железа (Fe). 

Разработал новый спектрофотометрический метод исследования комплексных соединений в условиях ступенчатого комплексообразования. Разрабатывал достаточно чувствительные и одновременно высокоселективные методы количественного определения ионов меди, серебра с использованием экстракционных вариантов спектрофотометрии. 

Серия работ Л. Адамовича связана с исследованием ионных равновесий ксантеновых красителей флуоресцеина, эозина и родамина Б в растворах.

Избранные труды 
 Фотометрия и спектрофотометрия соединений бериллия // Тр. хим. ф-та и НИИ химии Харьков. гос. ун-та. Т. 18. 1957; 
 Спектрофотометрическое изучение аналитических систем, содержащих бериллий. Х., 1963; 
 Руководство к лабораторным занятиям по качественному анализу. Х., 1968; 
 Рациональные приемы составления аналитических прописей. Х., 1973.

Примечания

Литература 
 Сотрудники кафедры и отдела качественного анализа: Адамович Л. П. // Тр. хим. ф-та и НИИ химии Харьков. гос. ун-та. Т. 3. 1955.

Ссылки 
 Адамович Леонід Петрович

Награждённые медалью «За боевые заслуги»
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Выпускники Харьковского университета
Химики Украины
Химики СССР
Преподаватели Харьковского университета